Gavi je otočić u Tirenskom moru uz zapadnu obalu Italije. S dužinom od oko 700 metara, najmanji je u otočju Pontine, a nalazi se 120 metara od sjeverne obale otoka Ponza. 

Otok je dosta neprohodan i nenastanjen. Nastanjuju ga nekoliko endemskih guštera, kao i miševi, zečevi i štipavci, zbog čega je proglašen prirodnim rezervatom.

Poveznice
 Popis otoka u Italiji

Talijanski otoci u Tirenskom moru